En gång till är:
En gång till (album av Lotta & Anders Engbergs orkester) – ett musikalbum från 1990 med det svenska dansbandet Lotta & Anders Engbergs Orkester
 En gång till (sång) – en sång med den svenska sångerskan Lotta Engberg på detta musikalbum
En gång till (album av KSMB) – ett musikalbum från 1993 med den svenska punkgruppen KSMB
En gång till (album av Black Jack) – ett musikalbum från 2001 av det svenska dansbandet Black Jack
En gång till (album av Lasse Sigfridsson) – ett musikalbum från 2013 av Lasse Sigfridsson
En gång till (TV-program) – ett TV-program på TV4

Se även
 En gång till, Sam – en  amerikansk film från 1972 i regi av Herbert Ross, originaltitel Play It Again, Sam